Pfaff (von latein. papa „Vater“) steht für:

 Pfaff (Unternehmen), deutscher Hersteller von Näh- und Textilschweißmaschinen
 Pfaff (Familienname); siehe dort für Etymologie und Namensträger
 Pfaff (Instrumentenbauer), eine Instrumentenbauerdynastie
 Pfaff Orgelbau, siehe Wilhelm Schwarz & Sohn
 Pfaff (Werkzeug), ein Gesenk zum Pressen von Metallblech in eine Negativform
 Pfaff Island, Insel in der Gruppe der Bennett-Inseln, Adelaide- und Biscoe-Inseln, Antarktis
 Wilder Pfaff (3.458 m), zweithöchster Gipfel der Stubaier Alpen.

Siehe auch:

 Pfaffe, Pfaffsche Form
 Ortsnamen wie Pfaffstätten, Pfaffnau, Pfäffikon.